Seidenspinnen ist das deutsche Synonym für
 die artenreichste und namensgebende Gattung der Seidenspinnen (Gattung), Nephila.
 die Familie der Seidenspinnen (Familie), Nephilidae.

Siehe auch:
 Seidenspinner